Příjmení Herout nosí více významných osobností:

 Alois Herout (1860–1943) – český pedagog a tvůrce českého těsnopisu
 Jaroslav Herout (* 1928) – český historik umění
 Pavel Herout (* 1961) – český autor knih o programování a vysokoškolský pedagog
 Vlastimil Herout (1921–1999) – český chemik, 2. ředitel ÚOCHB